Wilhelm Reuterswärd kan syfta på:

* Wilhelm Reuterswärd (1837–1899), svensk militär
 Wilhelm Reuterswärd (1907–1999), svensk militär